Çanakkale steht für folgende geographiscnen Objekte in der Türkei:

 Çanakkale (Stadt), Stadt
 Çanakkale (Provinz), Provinz
 Çanakkale Boğazı, türkischer Name der Dardanellen